Le mot Muramasa renvoie à :

Muramasa Sengo est un célèbre forgeron japonais.

Muramasa est un personnage du manga Samurai deeper Kyo.

L'École Sengo Muramasa est l'école de sabres japonais fondée par Muramasa Sengo.

Muramasa: The Demon Blade est un jeu vidéo où l'esprit de Muramasa Sengo forge de nouvelles lames pour le joueur.